Čago ima više značenja:
 Čago (Pordenone)
 Čago (Trento)